Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  de chasseurs (Allemagne)

États-Unis 
  d'infanterie (États-Unis)

France 
  d'infanterie (France)
 104e division de forteresse (France)
  d'infanterie territoriale